Mount Pierre ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Pierre (Liège Island) auf Liège Island, Palmer-Archipel
 Mount Pierre (Königin-Fabiola-Gebirge) im Königin-Fabiola-Gebirge, Königin-Maud-Land